ABQ este un grup de trei litere și o abreviere care se poate referi la 

 ABQ, prescurtare folosită frecvent pentru a desemna orașul Albuquerque, statul New Mexico, Statele Unite
 ABQ este codul aviatic al aeroportului internațional din Albuquerque
 ABQ, stația de televiziune Australian Broadcasting Corporation din Brisbane
 Alban Berg Quartet, un cuartet de coarde din Viena, Austria
 "ABQ" (Breaking Bad), unul din episoadele serialului Breaking Bad din sezonul al doilea

Alte utilizări